Émilien Pelletier peut faire référence à :
 Émilien Pelletier (1945-), député du Parti québécois à l'Assemblée nationale du Québec ;
 Émilien Pelletier, biologiste et écotoxicologue québécois, spécialiste de l'Arctique.